Радченко Володимир Григорович
 Радченко Володимир Іванович